Pierre Jacob peut désigner :
 Pierre Jacob, poète, chansonnier (1904-1979)
 Pierre Jacob dit Pierre Tal Coat (1905–1985), peintre non figuratif
 Pierre Jacob (1947-), philosophe
 Pierre Jacob (1953-), ancien député canadien
 Pierre Jacob, pseudonyme d'Alain de Benoist.